Le championnat TBS de l'AEW (connu en anglais comme  pour des raisons commerciales) est un championnat de catch féminin de la  (AEW). Il s'agit du championnat individuel secondaire de cette fédération de catch. Créé le , il porte le nom  de la chaîne de télévision TBS de Warner Bros. Discovery , qui commencera à diffuser AEW Dynamite, le . 

Le championne actuelle est Jade Cargill, qui en est à son premier règne. Elle remporte le titre en battant Ruby Soho en finale du tournoi, le  à Dynamite.

Historique 
Le , la  (AEW) annonce qu' va changer de chaîne en 2022 passant de TNT vers TBS. Le  durant ,  monte sur le ring et présente au public la ceinture de championne TBS. Il va être le championnat secondaire de la division féminine de l'AEW à l'instar du championnat télé masculin pour les catcheurs. La première championne va être désignée au cours d'un tournoi qui va se dérouler jusqu'au , jour de la diffusion du premier épisode de  sur TBS. 

Les participantes sont :

 Thunder Rosa
 Anna Jay
 Jamie Hayter
 
 
 Jade Cargill
 Serena Deeb
 Hikaru Shida
 Nyla Rose
 Penelope Ford
 Ruby Soho
 Kris Statlander

Thuder Rosa, Jade Cargill, Nyla Rose et Kris Statlander sont dispensées de premier tour.

Tournoi inaugural

Listes des championnes

Règnes combinés

Notes et références 

Championnat de catch